Century (motorfietsmerk), een Engels motorfietsmerk
Century (cricket), een cricketterm
Century (Florida), een plaats in Florida
 Century , een lettertype van Monotype, Series 227, opnieuw gesneden naar een lettertype ontworpen voor het Century Magazine in 1894.
Century (band), een Surinaamse muziekgroep